Christophe Martin peut désigner :
 Christoph Martin Keller (1638-1707), un philologue et érudit allemand ;
 Christophe Martin (1791-1866), un homme politique français ;
 Christophe Martin (1975-), un footballeur belge.

Voir aussi